Друскин — фамилия. Известные носители:
 Друскин, Лев Савельевич (1921—1990) — русский поэт и переводчик.
 Друскин, Михаил Семёнович (1905—1991) — советский пианист и педагог, музыковед, профессор.